Sobolewa (), weibliche Form des Familienname Sobolew folgender Personen:

 Anastassija Kostjantyniwna Sobolewa (* 2004), ukrainische Tennisspielerin
 Jelena Wladimirowna Sobolewa (* 1982), russische Mittelstreckenläuferin
 Natalja Andrejewna Sobolewa (* 1995), russische Snowboarderin

 Auch
 Sobolewa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Sobolew